Osoby:
 Cedric Notz – azerski narciarz
 Florian Notz – niemiecki biegacz narciarski
 Heinrich Notz – niemiecki inżynier

Inne:
 Notz Metall – szwajcarskie przedsiębiorstwo

Zobacz też:
 Noc
 Nods